Polymele oder Polymela ( oder ) steht für:

Griechische Mythologie:

 Polymele (Tochter des Phylas), Geliebte des Hermes, Mutter des Eudoros
 Polymele, Mutter des Iason, siehe Polymede (Tochter des Autolykos)
 Polymela (Tochter des Aiolos), Geliebte des Odysseus
 Polymele (Tochter des Aktor), Gemahlin des Peleus, auch Philomele genannt
 Polymele (Tochter des Peleus), Mutter des Patroklos
 Polymele (Gattin des Thestor), Mutter des Kalchas

Astronomie:
 (15094) Polymele, Asteroid und Jupitertrojaner

Siehe auch:
 Polymede
 Philomela (Begriffsklärung)